

Patronyme 

 
 Charles de Boissy (vers 1550-vers 1630), procureur du roi à Cahors de 1610 à 1630
François de Boissy, fils de Charles et procureur du Roi à Vic sur Cère
François Boissy d'Anglas (1846-1921) (1781-1850), homme politique français ;
 François-Antoine de Boissy d'Anglas (1756-1826), homme de lettres et homme politique français ;
 Françoise de Boissy (1641-1724), supérieure des écoles chrétiennes du diocèse de Cahors et épistolière française ;
 Hilaire Étienne Octave Rouillé de Boissy (1798-1866), homme politique français ;
 Jean Augustin Carrié de Boissy (1764-1848), officier français ;
 Jean-Baptiste Thiaudière de Boissy (1666-1729), historien français ;
 Louis de Boissy (1694-1758), écrivain français ;
 Louis de Laus de Boissy (1743-1799), homme de lettres et dramaturge français ;
 Louis Michel de Boissy (1725-1788), écrivain français ;
 Thomas Boissy, auteur-compositeur-interprète français ;
 Xavier Boissy (né en 1944), judoka sénégalais.

Toponyme 

 Boissy-aux-Cailles, commune française de Seine-et-Marne ;
 Boissy-en-Drouais, commune française de Eure-et-Loir ;
 Boissy-Fresnoy, commune française de l’Oise ;
 Boissy-l'Aillerie, commune française du Val-d'Oise ;
 Boissy-la-Rivière, commune française de l’Essonne ;
 Boissy-Lamberville, commune française de l’Eure ;
 Boissy-le-Châtel, commune française de Seine-et-Marne ;
 Boissy-le-Cutté, commune française de l’Essonne ;
 Boissy-le-Repos, commune française de la Marne ;
Boissy-le-Sec, commune française de l’Essonne ;
 Boissy-Maugis, commune française de l’Orne ;
 Boissy-Mauvoisin, commune française des Yvelines ;
 Boissy-Saint-Léger, commune française du Val-de-Marne ;
 Boissy-sans-Avoir, commune française des Yvelines.
 Boissy-sous-Saint-Yon, commune française de l’Essonne ;

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France